De Sica ist der Familienname folgender Personen:

 Christian De Sica (* 1951), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Manuel De Sica (1949–2014), italienischer Komponist
 Vittorio De Sica (1901–1974), italienischer Schauspieler und Regisseur